I’ll Be There for You:

 «I’ll Be There for You» (песня Bon Jovi), 1988
 «I’ll Be There for You» (песня The Rembrandts), 1995